Каза́нь — многозначный термин.

Топоним 
 Казань — столица Татарстана.
 Казань — аэропорт города Казань.
 Казань — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Казань — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Казань — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Казань — село в Слободском районе Кировской области.

Суда 
 «Казань» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Казань» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1727 года постройки.
 «Казань» — парусный корвет Каспийской флотилии России одноимённого типа, построенный в 1807 году.
 «Казань» — парусный корвет Каспийской флотилии России одноимённого типа, построенный в 1816 году.
 К-403 «Казань» — советская и российская подводная лодка.
 К-561 «Казань» — российская многоцелевая подводная лодка проекта 885 «Ясень».
 Казань-60 — сухогрузное судно в составе ВМФ России.

Другие значения 
 (1316) Казань (Kasan) — малая планета.
 81-553.3/554.3/555.3 «Казань» — тип вагонов метрополитена для Казанского метрополитена.
 «Казань Арена» — футбольный стадион.
 Казань Ринг — автогоночная трасса возле Казани.
 «Казань» — горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс.
 «Казань» — радиолы производства казанского завода «Радиоприбор».
 «Казань» — пианино производства казанской фабрики музыкальных инструментов.
 «Казань» — историко-литературный журнал, издаётся с 1993 года.
 «Казань» — женский футбольный клуб.
 «Казань» — картина русского художника Н. Л. Эллерта.

См. также 
 Большая Казань
 Иске-Казань
 Казань-Пассажирская
Новая Казань
 Первая Казань